Зомпантитлан има више значења:

 Зомпантитлан (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зомпантитлан (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику